Кайл Джо́зеф Гай ( ; род. 11 августа 1997 года, Индианаполис, Индиана, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции атакующего защитника. Был выбран на драфте НБА 2019 года во втором раунде под общим 55-м номером командой «Нью-Йорк Никс» и затем обменен в «Кингз».

Студенческая карьера

Виргиния Кавальерс 
Кайл выступал за Виргинский университет три сезона, самым удачным из которых выдался сезон 2018/2019, в котором «Виргиния Кавальерс» стала чемпионом NCAA. 6 апреля 2019 года Кайл в полуфинальном матче против «Оберна» забросил все три штрафных броска за 0,6 секунд до конца игры, что позволило «Виргинии» выиграть 63—62 и впервые в истории выйти в финал баскетбольного турнира NCAA. В финале против команды «Техас Тек» Гай набрал 24 очка, что позволило «Кавальерс» взять первое чемпионство в истории. Матч закончился со счётом 85—77 в пользу Виргинского университета, а Гай стал самым выдающимся игроком турнира..

Карьера в НБА 
20 июня 2019 года на Драфте НБА 2019 года был выбран под 55-м номером командой «Нью-Йорк Никс» и затем обменен в «Сакраменто Кингз». По условиям двухлетнего контракта он будет делить время между игрой за «Сакраменто Кингз» и их клубом в Джи-Лиге НБА «Стоктон Кингз».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Виргинии
 

Баскетболисты США
Игроки «Виргиния Кавальерс» (баскетбол)
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Майами Хит»
Игроки БК «Ховентут»